Птицы-носороги — многозначный термин.
 Птицы-носороги (Bucerotiformes) — отряд новонёбных птиц.
 Птицы-носороги (Bucerotidae) — семейство птиц одноимённого отряда.
 Птицы-носороги (Anthracoceros) — второе название рода птиц одноимённого семейства. См. также 
 Носорог (значения)